A Copa Davis de 1985 foi a 74ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que terminou no dia 22 de dezembro de 1985. No total, 63 times participaram do torneio.

Grupo Mundial

Jogos

Final

Campeão

Grupos Regionais

Repescagem

As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 4 e 6 de outubro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial.

Zona das Américas

Zona do Leste/Oriental

Zona da Europa/África

Zona A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Ligações externas
 Site Oficial

1985
Davis